The Voice Senior (Nederland), Nederlands televisie zangwedstrijd
 The Voice Senior (Vlaanderen), Vlaamse televisie zangwedstrijd